La Misión kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Francisco de Laishí, kommunhuvudort, Formosa,

Mexiko 

 La Misión, Victoria, 
 La Misión, Baja California, Ensenada, 
 La Misión Vieja, ort, Sinaloa, El Fuerte, 
 La Misión kommun, Hidalgo, 
 La Misión, Gómez Farías, 
 La Misión, Sinaloa, Mocorito, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar